Okręty US Navy o nazwie USS "Maddox":
Pierwszy "Maddox" (DD-168) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918, przekazany Royal Navy, później przekazany Marynarce ZSRR i zwrócony do Royal Navy.
Drugi "Maddox" (DD-622) był niszczycielem typu Gleaves, który został zwodowany w 1942 i zatopiony w 1943 przez niemieckie bombowce nurkujące.
Trzeci "Maddox" (DD-731) był niszczycielem typu Allen M. Sumner, który został zwodowany w 1944. Po krótkiej służbie w czasie II wojny światowej i udziale w wojnie koreańskiej został zaangażowany w incydent w Zatoce Tonkińskiej, który był początkiem wojny w Wietnamie.

Maddox